15-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 5 по 8 августа 1999 года на стадионе «Даугава» в Риге, столице Латвии. В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1980 года рождения и моложе.

Результаты 
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | EJR — рекорд Европы среди юниоров | NR — национальный рекорд | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры

Юниорки

Медальный зачёт 
Медали в 43 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 24 стран-участниц.

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Европы по лёгкой атлетике
Чемпионаты Европы среди юниоров
Август 1999 года
Спорт в Латвии в 1999 году
лёгкая атлетика юниоры
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Латвии
Международные спортивные соревнования в Риге
Чемпионаты Европы в Латвии